Lu Yin (Tres Regnes) (陸胤), funcionari de Wu Oriental durant el període dels Tres Regnes
 Lü Yin (呂諲), funcionari de la Dinastia Tang
 Lu YIn (escriptora) (庐隐)